Agnieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Agnières, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Agnières-en-Dévoluy, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,